Le tournoi de tennis de Roumanie 2000 s'est joué du 11 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 Joan Balcells remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Markus Hantschk. Il remporte son premier titre ATP en simple.
 En double, Alberto Martín et Eyal Ran s'imposent en finale face à Devin Bowen et Mariano Hood. Il s'agit du premier titre en double pour Martín et du premier également pour Ran.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2000
ATP 2000
2000 en Roumanie
Tennis en septembre 2000